Anže Kuralt (né le ) est un joueur slovène de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|rowspan="2"| 2008-2009 || HK Triglav || Slovénie || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| HK Triglav U20 || Slovénie U20 || 26 || 22 || 28 || 50 || 98 || 4 || 1 || 5 || 6 || 14
|-
| 2009-2010 || EC Red Bull Salzbourg U20 || Autriche U20 || 20 || 18 || 17 || 35 || 44 || 6 || 3 || 1 || 4 || 12
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 51 || 3 || 7 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Slovénie || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Slohokej Liga || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 37 || 7 || 4 || 11 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Slovénie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 5 || 3 || 8 || 39
|-
| 2011-2012 || HK Triglav || Slohokej Liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 20 || 15 || 11 || 26 || 51 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Herning Blue Fox || AL-Bank Ligaen || 6 || 4 || 5 || 9 || 4 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 24 || 18 || 21 || 39 || 18 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || Graz 99ers || EBEL || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 22 || 13 || 8 || 21 || 44 || 16 || 5 || 4 || 9 || 39
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 11 || 16 || 27 || 22 || 12 || 8 || 3 || 11 || 20
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 13 || 14 || 27 || 28 || 12 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 41 ||17 || 17|| 34|| 16|| 12|| 4 ||	1 ||5 || 26
|-
| 2018-2019 || Fehérvár AV19 || EBEL || 37 || 16 || 19 || 35 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Fehérvár AV19 || EBEL || 50|| 9|| 18|| 27|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Fehérvár AV19 || ICEHL || 47|| 17|| 18|| 35|| 24|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| Fehérvár AV19 || ICEHL ||  ||

Au niveau international 

|-
|2008|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||0||1||1||0||0|| align="left"| , groupe B
|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2 ||5||7||7||14||12||+10|| align="left"| , groupe A
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||4||1||0||1||31||+1|| align="left"| , groupe A
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||1||4||5||40||+2|| align="left"| , groupe B
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde D1A ||5||1||3||4||0||+6|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde D1A ||5||1||3||4||6||+2|| align="left"| 
|-
|2017|| align="left"| Qualifications olympiques ||3||0||1||1||0||+1|| align="left"| 
|-
|2017 || align="left"| Championnat du monde Élite ||7||1||0||1||2||-4|| align="left"|

Références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Kranj
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur du HK Triglav
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Herning IK
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár